La Zona Europea/Africana è una delle 3 divisioni zonali nell'ambito della Federation Cup 1992.

Tutti gli incontri si sono giocati all'Olympic T.C. di Atene in Grecia su campi in terra rossa.

1º turno
Date: 13–15 aprile

Le squadre qualificate 1a e 2a avanzano al Tabellone principale.

Tabellone principale

Sudafrica avanza al World Group.

Federation Cup 1992